Als Hexenkräuter bezeichnet man:

Pflanzen der Gattung Circaea
Zahlreiche Pflanzenarten, deren Gebrauch den Hexen zugeschrieben wurde oder wird. Dazu gehören viele Nachtschattengewächse (Solanazeen),  z. B.  Bilsenkraut,  Tollkirsche, aber auch die Kartoffel und die Tomate. Oft sind es Giftpflanzen.